Termin -{SSAO}- ima više značenja.

 Amin oksidaza (sadrži bakar), enzim
 primarni-amin oksidaza, enzim